Приволжское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Кимрского района Тверской области России.

На территории поселения находятся 36 населенных пунктов. Центр поселения — посёлок Приволжский.

Образовано в результате муниципальной реформы в 2005 году, включило в себя территорию Приволжского сельского округа.

Географические данные 
 Общая площадь: 242,5 км².
 Нахождение: юго-восточная часть Кимрского района.
 Граничит:
 на востоке — с Калязинским районом, Нерльское СП,
 на юго-востоке — с Московской областью, Талдомский район,
 на юге — с Титовским СП,
 на западе — с Центральным СП (по Угличскому водохранилищу) и городским поселением — пгт Белый Городок.

Главные реки — Волга (Угличское водохранилище) — западная граница поселения, и её приток Хотча.

Поселение пересекает железная дорога «Москва (Савёловская)—Калязин—Сонково—Санкт-Петербург». На ней расположены остановочные пункты Белый Городок (станция) и Стрельчиха (платформа).

Экономика

Население

Населенные пункты 
На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Бывшие населенные пункты 
При создании Угличского водохранилища (1938—1939 годы) затоплены (переселены) деревни: Пухлима, Микулино, Рослятино, Лягушкино, Романцево, Акуловка, Печухня.

Также исчезли деревни Никулинское, Грибановка, Кербушка и другие.

Деревня Юркино присоединена к деревне Башарино.

История 
В середине XIX — начале XX века большинство деревень поселения относились к Белгородской волости Калязинского уезда Тверской губернии.

В 1940—50-е годы на территории поселения существовали Башаринский, Приволжский (Гадовский) и Стрельчихинский сельсоветы Кимрского района Калининской области.

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область» 

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Кимрского района